Pedro Morales es el nombre de varias personas:

 Pedro Morales, luchador profesional puertorriqueño.
 Pedro Morales Flores, futbolista chileno.
 Pedro Morales Landazábal, actor español.
 Pedro Morales Mansilla, político peruano.
 Pedro Morales Muñoz, compositor español.
 Pedro Morales Moya, político español.
 Pedro Morales Pino, compositor colombiano.
 Pedro Morales Torres, director técnico chileno.
 Pedro de Morales, escritor y religioso español.